Baeyer ist:

Familienname folgender Personen:

 Adolf von Baeyer (1835–1917), deutscher Chemiker und Nobelpreisträger
 Hans Ritter von Baeyer (1875–1941), deutscher Orthopäde
 Johann Jacob Baeyer (1794–1885), Geodät, Geograph und preußischer Offizier
 Otto von Baeyer (1877–1946), deutscher Physiker
 Walter Ritter von Baeyer (1904–1987), deutscher Psychiater und 1966–1971 Vizepräsident des Weltverbands für Psychiatrie

Außerdem:
 von Baeyer (Mondkrater), benannt nach Adolf von Baeyer
 Baeyerhöhe, Berg im Meißner Hochland; der höchste Punkt des Landkreises Meißen in Sachsen
 Baeyer-Probe
 Baeyer-Säure
 Baeyer-Spannung
 Baeyer-Villiger-Oxidation

Siehe auch: 
 Baier, Bayer, Beyer, Beier, Bajer